Pähkinäinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pähkinäinen (ö i Åbo), Egentliga Finland, 
 Pähkinäinen (ö i Nystadsregionen), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar